Е́щенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Ещенко, Александр Алексеевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Ещенко, Андрей Олегович (род. 1984) — российский футболист, тренер.
 Ещенко, Валентина Николаевна (род. 1946) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Ещенко, Лев Вадимович (1909—1989) — советский инженер-строитель, лауреат Ленинской премии.
 Ещенко, Николай Дмитриевич (1876—?) — генерал-хорунжий армии УНР.
 Ещенко, Святослав Игоревич (род. 1971) — российский юморист.

См. также